Premier League 2011-2012 a fost a 20-a ediție a primei ligi engleze de fotbal de la reorganizarea ei în 1992. În total au participat 20 de echipe. Campioana a fost Manchester City FC.

Personal și echipament

Note: Flags indicate national team as has been defined under FIFA eligibility rules. Players may hold more than one non-FIFA nationality.

Clasament

Rezultate

Golgheteri

Hat-trickuri

Referințe
Sezoane Premier League